In 2005 werd het 86ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 13 februari tot 29 mei. ABC werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Degradatietabel

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2005